Вик-Фезанса́к (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3229. Всего в кантон Вик-Фезансак входят 15 коммун, из них главной коммуной является Вик-Фезансак.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 6182 человека.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Вик-Фезансак на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер